Oncken er et tysk efternavn, der henviser til blandt andre:

 August Oncken (1844–1911) – tysk nationaløkonom
 Hermann Oncken (1869–1945) – tysk historiker
 Johann Gerhard Oncken (1800–1884) – tysk baptist
 Wilhelm Oncken (1838–1905) – tysk historiker